Shaun Ricker (né le  à Hagerstown (Maryland)) est un catcheur américain. Il travaille actuellement à la World Wrestling Entertainment, dans la division SmackDown, sous le nom de L.A Knight.

Carrière

Débuts et Heartland Wrestling Association (2002–2009) 

Ricker commence sa carrière le  à la , une fédération de Géorgie, où il utilise le nom de Deuce. Ce jour-là, il fait équipe avec Onyx et ensemble ils perdent un match face à Johnny Psycho et Shadow Jackson.

En , il rejoint la  (HWA), une fédération de l'Ohio, où il garde le nom de Deuce. Le , il devient champion télévision de la HWA après sa victoire sur JT Stahr. Il garde ce titre jusqu'au  où Brian Beech devient le nouveau champion.

À partir de , il change de nom de ring pour celui de Dick Rick. Le  il quitte cette fédération après sa défaite dans un match pour le championnat poids-lourds de la HWA car sa carrière dans cette fédération est en jeu dans ce match.

Mach One Pro Wrestling (2009–2011)

Championship Wrestling From Hollywood (2010–2013) 

Le , Ricker et Brian Cage remportent leur premier match à la  (CWFH) face à Peter Avalon et Mike Reign. Après leur victoire, ils s'adressent au public et déclarent qu'ils ont pour manager Percy Pringle et ils comptent dominer la division par équipe de cette fédération. Le , ils deviennent champion par équipe Heritage de la  (NWA) après leur victoire sur The RockNES Monsters (Johnny Goodtime et Johnny Yuma).

Le , il est un des participants de la bataille royale pour désigner le challenger pour le championnat du monde poids-lourds de la NWA qui voit la victoire de Colt Cabana.

World Wrestling Entertainment (2013-2014) 

En , Ricker signe un contrat avec la  (WWE)

Circuit indépendant (2002-2011, 2014-2021) 
Il fait ensuite un passage à la Full Impact Pro (FIP) le , une fédération de Floride, où il participe avec Mason Ryan et Michael Tarver à un tournoi par équipe de trois où ils se hissent en demi-finale et perdent face à Jay Cruz, Jay Rios et Lince Dorado.
Lors de FSW Luck Of The Draw, il bat Kenny King. Lors de IWF The Chosen One, il bat Joey Ryan.

Total Nonstop Action Wrestling/Global Force Wrestling/Impact Wrestling (2015-2019)

Débuts, The Rising et Heel Turn (2015-2016) 
Il fait ses débuts le  en rejoignant The Rising avec Drew Galloway et Micah. Lors de Impact Wrestling du , il gagne avec Drew Galloway et Micah contre The Beat Down Clan (Kenny King, Low Ki et MVP) par disqualification. Lors de Impact Wrestling du  juillet, ils perdent contre The Beat Down Clan (Hernandez, Kenny King, Low Ki et MVP) dans un  et The Rising est forcé de se dissoudre.

Lors de , lui et Jessie Godderz perdent contre The Wolves (Davey Richards et Eddie Edwards) dans un  qui comprenait également Drew Galloway et Kurt Angle et ne remportent pas les TNA World Tag Team Championship. Lors de l'Impact Wrestling du , il perd contre Drew Galloway et ne remporte pas le TNA World Heavyweight Championship.

Fact of Life et Namer of Dummies (2016-2017) 
Le , il encaisse sa mallette Feast or Fired contre Bram et bat ce dernier pour remporter le TNA King Of The Mountain Championship. Lors de , il conserve son titre contre Bram. Lors de l'Impact Wrestling du , il perd le titre contre James Storm. Il participe ensuite au tournoi pour déterminer le premier Impact Grand Champion où il bat Jessie Godderz dans son match de premier tour, mais il perd contre Aron Rex en demi-finale et est éliminé du tournoi. Lors de , il bat Baron Dax, Basile Baraka, Braxton Sutter, Grado, Jessie Godderz, Mahabali Shera, Robbie E, Rockstar Spud et Tyrus et remporte le  qui lui garantie un match de championnat pour le TNA World Heavyweight Championship. Lors de l'Impact Wrestling du , lui et Aron Rex battent Ethan Carter III et Jessie Godderz.

Lors de , lui et Tyrus perdent contre The Broken Hardys et ne remportent pas les TNA World Tag Team Championship. Lors de l'Impact Wrestling du , lui et Tyrus perdent contre Garza Jr. et Laredo Kid. 

Lors de l'Impact Wrestling du , il perd contre Alberto El Patrón et ne devient pas challenger n°1 pour le GFW Global Championship. Lors de l'impact Wrestling du 1er juin, il perd contre Moose et ne remporte pas le Impact Grand Championship. Lors de , lui et Chris Adonis perdent contre Moose et DeAngelo Williams. Lors de l'Impact Wrestling du , lui, Chris Adonis et Ethan Carter III battent Eddie Edwards, Moose et Naomichi Marufuji.

GFW Global Champion (2017-2018) 

Lors de l'Impact Wrestling du , il remporte le  en entrant en 2éme position pour remporter le vacant GFW Global Championship et devient Champion Du Monde pour la première fois de sa carrière. Lors de l'Impact Wrestling du , Johnny Impact et Eddie Edwards interrompent sa célébration pour l'obtention du titre, ce qui mène à un  où lui et Chris Adonis battent Johnny Impact et Eddie Edwards. Lors de l'Impact Wrestling du , il conserve le titre contre Matt Sydal. Lors de , il conserve le titre contre Johnny Impact. Lors du show  de la Pro Wrestling Noah, il conserve le titre contre Cody Hall. Lors de , il conserve le titre contre A1. Lors de , il conserve le titre contre Montego Seeka.

Lors de l'Impact Wrestling du , il conserve le titre contre Petey Williams. Lors de , il conserve le titre contre Jack Swagger et Johnny Impact. Le 1er février à Impact, il perd le titre contre Austin Aries.

Lors de Impact du , il perd contre Austin Aries et ne remporte pas le Impact World Championship. Le  à Impact, il remporte une des quatre mallettes lors du feast or fired match. Le  à Impact, il obtient un match pour les titres par équipes de Impact en ouvrant sa mallette.Le  avant Impact lors d'une interview, il dit ne pas être satisfait d'un match pour les titres par équipe étant donné qu'il n'a même pas de partenaire. Le  à Impact, il remporte la Feast or fired briefcase pour un match pour le Impact World Title en battant Moose, la mallette de Drake était également en jeu. Lors de , il perd contre Brian Cage.

Impact World Tag Team Champion (2018) 
Lors de , lui et Scott Steiner battent The Latin American Xchange (Ortiz et Santana) et remportent les Impact World Tag Team Championship. Le  à Impact, ils battent The Latin American Xchange et conservent les titres par équipe de Impact. Le  à Impact, il confronte Pentagon Jr. et annonce qu'il encaissera son contrat feast or fired contre lui pour le Impact World Championship, plus tard en coulisse, il est confronté par Austin Aries qui lui dit que peu importe de qui sera le champion du monde de Impact, Aries récupérera le titre de toutes façons. Le  à Impact, il demande à Scott Steiner de ne pas l'aider au cours de son match face à Pentagon Jr, plus tard, il perd face à Pentagon Jr et ne remporte pas le Impact World Championship. 

Le  à Impact, Steiner et Drake perdent les titres par équipe de Impact contre Z&E (Andrew Everett et DJZ) après que Steiner ait accidentellement frappé Drake avec une chaise. Le  à Impact, Steiner et Drake confrontre Z&E et se dispute à propos de leur défaite. Le  à Impact, il bat Scott Steiner après l'avoir frappé avec une chaise.

Le  à Impact, il présente son show "Fact of life" au cours duquel il nomme son Top 5 des "dummies", nommant le public, le management de Impact, Austin Aries et Moose, ce dernier viendra attaquer Drake mais ce dernier prendra le dessus en portant un low blow et un Gravi Train sur Moose, ils s'affronteront la semaine suivante pour déterminer le premier aspirant au titre de Impact. Le  à Impact, il perd contre Moose et ne sera donc pas le prochain adversaire de Austin Aries. 

Le  à Impact, il bat Grado, après le match, il tente de séduire sa petite amie mais il sera vite remit à sa place par Joe Hendry un ami de Grado et quittera le ring. Le  à Impact, il perd contre Joe Hendry qui faisait ses débuts. Le  à Impact, Eli Drake et Trevor Lee battent Grado et Joe Hendry. Le  à Impact, il bat Joe Hendry grâce à une intervention de Caleb Konley & Trevor Lee.

Open Challenges et rivalité avec Eddie Edwards (2018-2019) 
Le  à Impact ReDifined, il bat Brandon Tidwell en moins de 30 secondes. Après le match, il porte son Gravy Train sur le partenaire de Tidwell : Mr. Atlantis. Le  à Impact, il lance un Open Challenge auquel répond Stone Rockwell et le bat en moins de 20 secondes. Le  à Impact, il lance un Open Challenge auquel répond Trevor Lee et remporte le match. 

Le  à Impact, il lance un Open Challenge auquel répond LA Parka, Drake perd par décompte à l'extérieur, refusant le combat contre Parka. Le  lors de BCW/Impact Motown Showdown, Zach Gowen répond à l'Open Challenge de Eli Drake et perd contre ce dernier. Le  lors de Bound for Glory 2018, il bat James Ellsworth qui avait répondu à son Open Challenge. Après le match, il est attaqué par Abyss qui le fait passer à travers une table avec un Chokeslam.    

Le  à Impact, il perd le Eli Drake's Turkey Trot match avec Katarina, Glenn Gilbertti, Rohit Raju et Jake Crist contre KM, Kikutaro, Alisha Edwards, Fallah Bahh et Dezmond Xavier.

Le  à Impact, il perd contre Tommy Dreamer par décompte à l'extérieur. Après le match, la direction d'Impact Wrestling fait recommencer le match sans disqualification et sans décompte à l'extérieur. Cette fois ci Drake remporta le match.

Le  à Impact, il est attaqué par Tommy Dreamer et Raven (ce dernier faisant son retour) après avoir appelé Dreamer à venir se battre. Lors de Homecoming, il bat Abyss au cours d'un Monster's Ball match.

Le 1er février à Impact, lui et Eddie Edwards battent Dezmond Xavier & Zachary Wentz après que Drake ait frappé Xavier avec un kendo stick, profitant d'une distraction de l'arbitre. Le  à Impact, il ne parvient pas à remporter la Coupe du monde avec la Team Impact (Sami Callihan, Fallah Bahh et Eddie Edwards) contre la Team AAA (Psycho Clown, Puma King, El Hijo del Vikingo et Aerostar) en se faisant éliminer en premier.

La semaine suivante à Impact, il perd contre Eddie Edwards. Le  à Impact, Edwards attaque les membres du Desi Hit Squad qui importunaient sa femme, cependant, ils prendront le dessus sur Edwards qui sera secouru par Eli Drake. 

Le , il est annoncé que Impact venait de "terminer" le contrat de Drake. La raison de cette décision est due au refus de Drake d'affronter Tessa Blanchard lors de United We Stand, Drake étant rigoureusement opposé aux matchs inter-genres..

Retour à la National Wrestling Alliance (2019–2021) 
Lors de , lui et James Storm battent The Rock 'n' Roll Express (Ricky Morton et Robert Gibson) et The Wild Cards (Royce Isaacs et Thomas Latimer) et remportent les NWA World Tag Team Championship.

Retour à World Wrestling Entertainment (2021-...)

Retour à WWE NXT (2021-...) 
Il fait ses débuts le 14 février 2021 lors de NXT Takeover Vengeance en intervenant sur le panel des présentateurs sous le nom de L.A Knight. Le 3 mars à NXT, il intervient dans le match entre Cameron Grimes et Bronson Reed en faisant perdre ce dernier. Le 17 mars à NXT, il bat August Grey. La semaine suivante à NXT, il perd contre Bronson Reed.

Le 31 mars à NXT, il remporte une bataille royale déterminant l'ordre d'entrée des participants d'un Gauntlet Eliminator match déterminant le premier aspirant au championnat nord-américain de la NXT à NXT Takeover: Stand & Deliver. Le 7 avril lors de Stand & Deliver, il perd le Gauntlet Eliminator au profit de Bronson Reed après s'être fait éliminer par Isaiah "Swerve" Scott. Le 1er juin à NXT, il perd contre Jake Atlas après une distraction de Cameron Grimes. Lors de NXT TakeOver: In Your House, il bat Cameron Grimes dans un Ladder Match et remporte le Million Dollar Championship.
.Le 16 juin à NXT, lors de la céremonie de remise du Million Dollar Championship, il attaque Ted DiBiase avant d'être arrêté par Cameron Grimes et effectue un Heel Turn. Lors de NXT TakeOver 36, il perd son titre contre Cameron Grimes.

Le 9 novembre à NXT 2.0, il perd contre Solo Sikoa dans un Triple Threat Match qui comprenait également Grayson Waller.

Lors de , il fait équipe avec Johnny Gargano, Pete Dunne et Tommaso Ciampa pour affronter et perdre contre Team 2.0 (Bron Breakker, Carmelo Hayes, Grayson Waller et Tony D'Angelo) dans un WarGames Match.

SmackDown (-...) 
Le  à SmackDown, il fait ses débuts dans le show bleu, sous le nom de Max Dupri, en se présentant à Adam Pearce comme un recruteur de modèles pour son clan Maximum Made Models. 

Le  à SmackDown, il recrute Mace et Mansoor dans ses rangs. Le  à SmackDown, sa soeur Maxxine Dupri lui prête main-forte.

Le  à SmackDown, il attaque ses deux anciennes recrues, abandonne son clan et récupère son ancien nom : L.A Knight.

Le  au Royal Rumble, il perd face à Bray Wyatt dans un Pitch Black match.

Caractéristiques 

 Prises de finition
Blunt Force Trauma (Knee lift suivi d'une discus clothesline)
 Bottom Rung (Swinging back suplex side slam)
 Gravy Train (Jumping over the shoulder belly to back piledriver)

 Managers 
Percy Pringle
Chris Adonis

 Équipes et Clans 
 The Black Militia (2003-2004)
 The Crew (2006-2009) 
 The Natural Selection (2009-2011)
 La Migra (2013)
 The Rising (2015) 
 Eli Drake & Chris Adonis (2017-2018) 
 Eli Drake & Scott Steiner (2018)
 Maximum Males Models ( avec Mace & mansoor (2022-...)

 Surnoms
 "The Prince of Eternia"
 "The Namer of Dummies"

 Thèmes Musicaux

Palmarès 
 Championship Pro Wrestling
 1 fois CPW Tag Team Championship avec Jackpot et Sin City Syndicate

 Championship Wrestling From Hollywood
 1 fois CWFH Heritage Heavyweight Champion 
 1 fois NWA Heritage Tag Team Champion avec Brian Cage
 1 fois Red Carpet Rumble (2013)

 Dramatic Dream Team
 1 fois Ironman Heavymetalweight Championship

 Empire Wrestling Federation
 1 fois EWF Heavyweight Champion
 Great Goliath Battle Royal (2011) avec Josh Dunbar

 Future Stars of Wrestling
 2 fois FSW Heavyweight Champion (actuel)

 National Wrestling Alliance
 1 fois NWA World Tag Team Championship avec James Storm

 Heartland Wrestling Association
 1 fois HWA Television Champion
 Attack of the Trios (2009) avec Dean Jablonski et Jon Moxley

 Total Nonstop Action/ Global Force Wrestling/ Impact Wrestling
 1 fois Impact Global Championship
 1 fois Impact World Tag Team Championship avec Scott Steiner
 1 fois TNA King Of The Mountain Championship 
 Feast or Fired (2016 - TNA King Of The Mountain Championship)
 Feast or Fired (2018- Impact World Championship)
 Feast or Fired (2018- Impact Tag Team Championship)
 Bound for Gold (2016)

 Mach One Wrestling
 1 fois M1W Tag Team Champion avec Brian Cage
 M1W Tag Team Championship Tournament (2010) avec Brian Cage

 Pro Wrestling Revolution
 1 fois PWR Heavyweight Champion 

 World Wrestling Entertainment
 Million Dollar Champion (1 fois)

Récompenses des magazines

Trivia 

 Il apparaît comme Guest dans l'épisode 17 de la 2e saison de Brooklyn Nine-Nine. (Mario)

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Catcheur américain
Catcheur d'Impact Wrestling
Naissance en novembre 1982
Naissance à Hagerstown (Maryland)